IRU – Międzynarodowa Unia Transportu Drogowego, pozarządowa organizacja międzynarodowa;
 IRU – Islamski Ruch Uzbekistanu, radykalna organizacja islamska.